Wijnaldum (plaats), een plaats in de Nederlandse gemeente Harlingen;
 Georginio Wijnaldum, een Nederlands voetballer;
 Giliano Wijnaldum, een Nederlands voetballer.